Osoby:
 Rober van der Vin – holenderski kolarz

Inne:
 vin – szósta listera alfabetu gruzińskiego
 VIN – numer identyfikacyjny pojazdu

Zobacz też:
 Ménil-Vin
 Vien
 Win